Passos ist der Familienname folgender Personen:

 John Dos Passos (1896–1970), US-amerikanischer Schriftsteller
 Josué Modesto dos Passos Subrinho (* 1956), brasilianischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschulrektor
 Larri Passos (* 1957), brasilianischer Tennistrainer
 Manuel da Silva Passos (1801–1862), portugiesischer Rechtsanwalt und Politiker
 Marcio Emerson Passos (Emerson; * 1978), brasilianischer Fußballspieler, siehe Emerson Sheik
 Mônica Passos (* 1956), brasilianische Sängerin und Schauspielerin
 Oscar Passos (1902–1994), brasilianischer Politiker
 Otávio Henrique Passos Santos (* 1994), brasilianischer Fußballspieler, siehe Otávio (Fußballspieler, 1994)
 Rosa Passos (* 1952), brasilianische Sängerin und Gitarristin
 Soares de Passos (1826–1860), portugiesischer Lyriker der Romantik

Sonstiges:
Ort in Portugal
 Passos (Braga), Ort in Portugal
 Passos (São Julião), Ort in Portugal
 Passos (Cabeceiras de Basto), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Cabeceiras de Basto in Portugal
 Paços (Fafe), Ort in Portugal
 Passos (Mirandela), Ort in Portugal

Ort in Brasilien
 Passos (Minas Gerais), Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais
 Passos Maia, Gemeinde im Bundesstaat Santa Catarina

Siehe auch:
 Pasos
 Passus